Flat Iron steht für: 

 Flat Iron (Steak), ist ein Steak welches aus der Schulter des Tieres geschnitten wird
 Flat Iron (Lacrossespieler), war ein Lacrossespieler
 Flat Iron (Indiana), ein gemeindefreies Gebiet im Vermillion County im US-Bundesstaat Indiana

Siehe auch:

 Flatiron
 Flatirons